Эврипи́л, Еврипи́л () — имя нескольких героев древнегреческой мифологии. Может означать:
 Еврипил — сын Геракла.
 Еврипил — сын Дексамена.
 Эврипил (сын Посейдона) — царь острова Кос, сын Посейдона и Астипалеи. Убит Гераклом, возвращавшимся морем из-под Трои.
 Еврипил (царь Ливии) — сын Посейдона, царь Ливии.
 Еврипил (сын Телефа) — сын мисийского царя Телефа и Астиохи, сестры Приама, союзник троянцев, приведший на помощь Приаму большое войско мисийцев. При падении Трои был убит сыном Ахилла Неоптолемом.
 Еврипил (сын Темена) — сын одного из Гераклидов Темена.
 Еврипил — сын Фестия.
 Еврипил (сын Евемона) — царь Ормениона в Фессалии, сын Евемона, один из храбрейших участников Троянской войны, приведший под Трою 40 кораблей. Еврипил сразил многих троянских героев, но был ранен Парисом. Рану Еврипила излечил Патрокл.
  — сын Еврисфея.
 Еврипил (прорицатель) (Эн., II, 114) и Калхант — жрецы при греческом войске. В городе Авлида, где был собран греческий флот, они указали день, благоприятный для отплытия к троянским берегам.
 Еврипил — один из женихов Пенелопы.
 Еврипил — некий зять Фегея.
 Еврипил — эпитет бога Тритона.

Другое 
 (4501) Эврипил — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.